Pohlitz bezeichnet:

 Pohlitz (Bad Köstritz), Ortsteil von Bad Köstritz in Thüringen
 Pohlitz (Greiz), Ortsteil von Greiz in Thüringen
 Pohlitz (Siehdichum), Ortsteil von Siehdichum in Brandenburg
 Pohlitz (Wethau), Ortsteil von Wethau in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Politz